Владимир Ивашко: Ивашко, Владимир Александрович (род. 1965) — украинский политический и государственный деятель.
 Ивашко, Владимир Антонович (1932—1994) — советский партийный и государственный деятель.